Woodfordia är ett släkte av fackelblomsväxter. Woodfordia ingår i familjen fackelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fackelblomsväxter
Woodfordia (Lythraceae)